Miejscowości w USA:
 Bluff City – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Bluff City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Bluff City – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sullivan